Maria Schneider se poate referi la:
 , o actriță franceză
 Maria Schneider, o animatoare de desene animate americană
 Maria Schneider, o muziciană americană
 Maria Schneider, o politiciană germană